Blyth peut faire référence à :

Personnalités 
 Ann Blyth (1928-), actrice américaine.
 Anna Blyth (1988-), coureuse cycliste britannique.
 Blyth Tait, cavalier de concours complet d'équitation, médaillé aux Jeux olympiques de 1996.
 Sir Chay Blyth (1940-), navigateur britannique.
 David Blyth (1956-), réalisateur néo-zélandais.
 Edward Blyth (1810-1873), zoologiste britannique.

Toponymie 
 Blyth, une ville d'Angleterre.
 Blyth Arena, un ancien stade olympique situé à Squaw Valley.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme